Rywalizacja w wadze do 86 kg mężczyzn w stylu wolnym w zapasach na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 została rozegrana 20 sierpnia w Olimpijskim Centrum Treningowym.

W zawodach wzięło udział 19 zapaśników z 19 państw, w tym reprezentant Polski Zbigniew Baranowski

Mistrzem olimpijskim w został Rosjanin Abdułraszyd Sadułajew, po zwycięstwie w finale z Selimem Yaşarem z Turcji. Brązowe medale zdobyli - reprezentant Azerbejdżanu Şərif Şərifov oraz USA J’den Cox.

Klasyfikacja

Drabinka turniejowa 

 Repasaże

Bibliografia 
 

Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016